St. Magni steht für:

 St. Magni (Braunschweig), Kirche in Braunschweig
 St. Magni (Bremen), Kirche in Bremen
 St.-Magni-Friedhof, Friedhof in Braunschweig, siehe Dom- und St. Magnifriedhof

Siehe auch:
 St. Magnus